Place House ist der Name folgender Gebäude in England:

 Place House (Fowey), Herrenhaus in Fowey, Cornwall
 Place House (Titchfield Abbey), Herrenhaus auf dem Gelände der Titchfield Abbey, Hampshire
 Place House (St Anthony) in St Anthony, Cornwall
 Place House Hall in Ware, Hertfordshire